Averdunk ist der Name von:
 Averdunk (Adelsgeschlecht)
 Gottfried Averdunk (1934–2011), deutscher Agrarwissenschaftler
 Heinrich Averdunk (1840–1927), deutscher Lehrer

Siehe auch:
 Averdung
 Averdonk
 Averdunkshof